Harverd Dropout — второй студийный альбом американского рэпера Lil Pump. Он был выпущен лейблом The Lights Global и Warner Bros. Records 22 февраля 2019 года.

История 
Lil Pump выпустил свой дебютный одноименный альбом в октябре 2017 года. В январе 2018 года он объявил о своем втором проекте Harverd Dropout, который был завершен в апреле 2018 года. Изначально альбом планировалось выпустить 17 августа 2018 года, в 18-й день рождения Гарсии, но был отложен из-за того, что Lil Pump «потерял альбом».

После ареста Гарсии 29 августа 2018 года из-за вождения без прав команда Гарсии объявила дату выпуска Harverd Dropout на 14 сентября 2018 года. Неделю спустя, 7 сентября 2018 года, был выпущен совместный трек с американским рэпером Канье Уэстом «I Love It» с комиком Адель Гивенсом. Песня была выпущена менеджментом Lil Pump.

14 сентября 2018 года релиз также был отменен. В октябре 2018 года Pump выпустил песню «Multi Millionaire» с Lil Uzi Vert.

4 января 2019 года был выпущен трек с клипом «Butterfly Doors». 23 января 2019 года Lil Pump опубликовал обложку альбома в своих аккаунтах в социальных сетях, а также объявил дату релиза альбома 22 февраля.

31 января 2019 года был выпущен трек «Racks on Racks» вместе с музыкальным видео. За день до релиза альбома был выпущен сингл «Be Like Me» с участием Лил Уэйна.

Список треков

Участники записи 

 CBMix – сведение (треки 6, 8, 10, 12, 14, 15), мастеринг (треки 6, 8, 10, 12, 14, 15), запись (треки 6, 10, 12, 14, 15)

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Lil Pump
Альбомы, спродюсированные Ronny J